Монте Реал има више значења:

 Монте Реал (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Реал (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Реал (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Реал (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику